The Outsiders kan syfta på

 The Outsiders – en amerikansk film från 1983 i regi av Francis Ford Coppola, se Outsiders (film)
 The Outsiders – en bok av S.E. Hinton från 1967, se Outsiders (roman)
 The Outsiders (musikgrupp) –  en amerikansk rockgrupp från Cleveland, Ohio som bildades 1965
 The Outsiders (rockgrupp) – en rockgrupp från Stockholm, aktiva 1965 - 1969